Mad Butcher (engl. „Verrückter Metzger“) steht für:

 Mad Butcher (Band), deutsche Speed-Metal-Band
 Mad Butcher (EP), EP der deutschen Thrash-Metal-Band Destruction
 Mad Butcher Records, deutsches Plattenlabel
 Mad Butcher of Kingsbury Run, US-amerikanischer Serienmörder, siehe Cleveland-Torso-Mörder